

Geografia

Fusina – località del comune di Venezia

Persone 
 Andrea Fusina (1470-1526) – scultore italiano
 Chuck Fusina (1957) – giocatore di football americano statunitense